Il doppio del torneo di tennis Lima Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego del Río e Martín Rodríguez che hanno battuto in finale Federico Browne e Eduardo Medica 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Paul Rosner /  Eric Taino (primo turno)

 Diego del Río /  Martín Rodríguez (Campioni)
 Jose-Antonio Conde /  Javier Sánchez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 1998